Заручевье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в  северо-западной части  района, в лесной местности у реки Узминка, около д.Узьмино, озёр Чёрное и Бельское . Произрастает ольха, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Заручевье вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Заручевье входила в  Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ   деревня Заручевье, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Заручевье, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Просёлочные дороги .

Примечания

Ссылки 
 Заручевье (Струго-Красненский район) на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района